Empedrado (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
 Empedrado (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
 Empedrado (Chili), een gemeente in de Chileense regio Maule